Николай Святоша (ум.1142)— сын Давыда Святославича черниговского;
 Святослав Давыдович — муромский князь начала XIII века;
 Святослав Давыдович — князь новгород-северский предположительно середины XIII века.